Чусово́е — топоним:
 Чусовое — озеро на территории муниципального образования «город Екатеринбург».
 Чусовое — посёлок в Шалинском городском округе Свердловской области.